Джалокати:

 Джалокати — город на юге Бангладеш, административный центр одноимённого округа.
 Джалокати — округ на юге Бангладеш, в области Барисал.